Diese Liste der Grade-I-Bauwerke in Bedfordshire nennt die Grade-I-Listed Buildings in Bedfordshire nach Bezirken geordnet.

Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind rund 9000, also etwa 2,4 %, als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 115 in Bedfordshire.

Bedford 
 172, High Street, Elstow, Bedford, MK42
 Barford Bridge and Causeway, Great Barford, Bedford, MK44
 Bushmead Priory, Staploe, Bedford, MK44
 Church of All Saints, Dean and Shelton, Bedford, PE28
 Church of All Saints, Kempston Rural, Bedford, MK43
 Church of All Saints, Little Staughton, Bedford, MK44
 Church of All Saints, Riseley, Bedford, MK44
 Church of St John and associated boundary walls and gates, Bedford, MK42
 Church of St Mary, Oakley, Bedford, MK43
 Church of St Mary, Bedford, MK42
 Church of St Mary the Virgin, Dean and Shelton, Bedford, PE28
 Church of St Mary the Virgin, Melchbourne and Yielden, Bedford, MK44
 Church of St Michael and All Saints, Podington, Bedford, NN29
 Church of St Nicholas, Swineshead, Bedford, MK44
 Church of St Paul, Bedford, MK40
 Church of St Peter, Pertenhall, Bedford, MK44
 Church of St Peter, Bedford, MK40
 Church of St Thomas of Canterbury, Clapham, Bedford, MK41
 Church St Mary the Virgin, Bolnhurst and Keysoe, Bedford, MK44
 Diocesan Youth Centre, St Nicholas Church, Carlton and Chellington, Bedford, MK43
 Dovecote of Former Manor House, Willington, Bedford, MK44
 Hillersdon Mansion, Elstow, Bedford, MK42
 Hinwick House, Podington, Bedford, NN29
 Milton Ernest Hall, Milton Ernest, Bedford, MK44
 Parish Church of All Saints, Cople, Bedford, MK44
 Parish Church of All Saints, Milton Ernest, Bedford, MK44
 Parish Church of All Saints, Odell, Bedford, MK43
 Parish Church of All Saints, Renhold, Bedford, MK41
 Parish Church of All Saints, Turvey, Bedford, MK43
 Parish Church of All Saints, Ravensden, Bedford, MK44
 Parish Church of Saint Mary, Carlton and Chellington, Bedford, MK43
 Parish Church of Saint Nicholas, Wilden, Bedford, MK44
 Parish Church of St Denys, Colmworth, Bedford, MK44
 Parish Church of St James, Biddenham, Bedford, MK40
 Parish Church of St Lawrence, Wymington, Bedford, NN10
 Parish Church of St Leonard, Stagsden, Bedford, MK43
 Parish Church of St Margaret, Knotting and Souldrop, Bedford, MK44
 Parish Church of St Mary, Felmersham, Bedford, MK43
 Parish Church of St Mary, Podington, Bedford, NN29
 Parish Church of St Mary, Stevington, Bedford, MK43
 Parish Church of St Mary and St Helena, Elstow, Bedford, MK42
 Parish Church of St Mary Magdalene, Melchbourne and Yielden, Bedford, MK44
 Parish Church of St Mary the Virgin, Wootton, Bedford, MK43
 Parish Church of St Owen, Bromham, Bedford, MK43
 Parish Church of St Peter, Harrold, Bedford, MK43
 Parish Church of St Peter, Pavenham, Bedford, MK43
 Parish Church of St Peter, Sharnbrook, Bedford, MK44
 Parish Church Tower, Elstow, Bedford, MK42
 Stables of Former Manor House, Willington, Bedford, MK44
 Statue of John Howard, Bedford, MK40
 Turvey House, Turvey, Bedford, MK43

Central Bedfordshire 
 Archer Pavilion, Silsoe, Central Bedfordshire, MK45
 Basin Bridge, Woburn, Central Bedfordshire, MK17
 Chicksands Priory, Campton and Chicksands, Central Bedfordshire, SG17
 Chinese Dairy and Adjoining Covered Ways, Woburn, Central Bedfordshire, MK17
 Church of All Saints, Chalgrave, Central Bedfordshire, LU5
 Church of All Saints, Eyeworth, Central Bedfordshire, SG19
 Church of All Saints, Houghton Conquest, Central Bedfordshire, MK45
 Church of All Saints, Houghton Regis, Central Bedfordshire, LU5
 Church of All Saints, Shillington, Central Bedfordshire, SG5
 Church of All Saints, Sutton, Central Bedfordshire, SG19
 Church of All Saints, Tilsworth, Central Bedfordshire, LU7
 Church of Saint Andrew, Langford, Central Bedfordshire, SG18
 Church of Saint John the Baptist, Flitton and Greenfield, Central Bedfordshire, MK45
 Church of Saint John the Baptist, Wrestlingworth and Cockayne Hatley, Central Bedfordshire, SG19
 Church of Saint Mary the Virgin, Harlington, Central Bedfordshire, LU5
 Church of Saint Mary the Virgin, Hulcote and Salford, Central Bedfordshire, MK17
 Church of Saint Nicholas, Tingrith, Central Bedfordshire, MK17
 Church of Saint Peter, Arlesey, Central Bedfordshire, SG15
 Church of Saint Peter, Dunstable, Central Bedfordshire, LU5 
 Church of Saint Peter, Milton Bryan, Central Bedfordshire, MK17 
 Church of Saint Peter and All Saints, Battlesden, Central Bedfordshire, MK17 
 Church of Saint Peter and Saint Paul, Cranfield, Central Bedfordshire, MK43 
 Church of St George, Edworth, Central Bedfordshire, SG18 
 Church of St George, Toddington, Central Bedfordshire, LU5 
 Church of St Giles, Totternhoe, Central Bedfordshire, LU6 
 Church of St John the Baptist, Stanbridge, Central Bedfordshire, LU7 
 Church of St Margaret, Streatley, Central Bedfordshire, LU3 
 Church of St Mary, Eaton Bray, Central Bedfordshire, LU6 
 Church of St Mary, Everton, Central Bedfordshire, SG19 
 Church of St Mary, Kensworth, Central Bedfordshire, LU6 
 Church of St Mary, Leighton-Linslade, Central Bedfordshire, LU7 
 Church of St Mary, Potton, Central Bedfordshire, SG19 
 Church of St Mary, Studham, Central Bedfordshire, LU6 
 Church of St Mary, Sundon, Central Bedfordshire, LU3 
 Church of St Mary the Virgin, Gravenhurst, Central Bedfordshire, MK45 
 Church of St Mary the Virgin, Henlow, Central Bedfordshire, SG16 
 Church of St Nicholas, Barton-le-Clay, Central Bedfordshire, MK45 
 Church of St Nicholas, Hulcote and Salford, Central Bedfordshire, MK17 
 Church of St Peter, Wrestlingworth and Cockayne Hatley, Central Bedfordshire, SG19 
 Church of St Peter and St Paul, Flitwick, Central Bedfordshire, MK45 
 Garden Houses and Retaining Walls to Terraced Gardens at Luton Hoo, Hyde, Central Bedfordshire, LU1 
 Haynes Park, Haynes, Central Bedfordshire, MK45 
 Leighton Buzzard Church of All Saints, Leighton-Linslade, Central Bedfordshire, LU7 
 Luton Hoo, Hyde, Central Bedfordshire, LU1 
 Moggerhanger House, Mogerhanger, Central Bedfordshire, MK44 
 North Stableblock Approximately 100 Metres East of Woburn Abbey, Woburn, Central Bedfordshire, MK17 
 North Terrace Approximately 50 Metres North of House, Southill, Central Bedfordshire, SG18 
 Parish Church of St Andrew, Ampthill, Central Bedfordshire, MK45 
 Parish Church of St Edmund or St James, Blunham, Central Bedfordshire, MK44 
 Parish Church of St Leonard, Old Warden, Central Bedfordshire, SG18 
 Parish Church of St Mary the Virgin, Marston Moretaine, Central Bedfordshire, MK43 
 Parish Church of St Mary the Virgin, Northill, Central Bedfordshire, SG18 
 Priory House Gateway, Dunstable, Central Bedfordshire, LU6 
 Ruins of Houghton House, Houghton Park, Ampthill, Central Bedfordshire, MK45 
 Sculpture Gallery, Adjoining South Side of South Stableblock, Woburn, Central Bedfordshire, MK17 
 South Stableblock Approx 100 Metres East of Woburn Abbey, Woburn, Central Bedfordshire, MK17 
 Southill Park House, Southill, Central Bedfordshire, SG18
 The Camelia House Adjoining East End of Sculpture Gallery, Woburn, Central Bedfordshire, MK17 
 The De Grey Mausoleum Adjoining Church of St John the Baptist, Flitton and Greenfield, Central Bedfordshire, MK45 
 Tower Belonging to Church of St Mary the Virgin, Marston Moretaine, Central Bedfordshire, MK43 
 Warden Abbey, Old Warden, Central Bedfordshire, SG18 
 Woburn Abbey, Woburn, Central Bedfordshire, MK17 
 Wrest Park House and service block comprising pavilions, clock tower and the dairy, Silsoe, Central Bedfordshire, MK45

Luton 
 Parish Church of St Mary, Luton, LU1

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Einzelnachweise 

Bedfordshire